48-я армия (48 А) — оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны. Имела два формирования

1-е формирование 
Управление 48-й армии 1-го формирования сформировано 7 августа 1941 года по директиве Ставки ГК от 4 августа 1941 года на базе управления 16-го стрелкового корпуса и Новгородской армейской оперативной группы, в составе Северо-Западного фронта

В составе действующей армии с 7 августа 1941 года по 20 сентября 1941 года

Части армии в момент её формирования занимали позиции проходящие от излучины реки Луги на правом фланге, по рекам Мшага, Шелонь, на подступах к Шимску и на левом фланге несколько западнее озера Ильмень. Насчитывала около 10 тысяч человек личного состава. Планировалось участие войск армии в контрударе под Старой Руссой, однако немецкие войска опередили, и 10 августа 1941 года сами нанесли удар в полосе армии. Силы 11-й пехотной дивизии и 21-й пехотной дивизии, поддержанные мощными ударами пикировщиков VIII авиационного корпуса быстро прорвали непрочную оборону армии (в некоторых местах, например на участке 1-й горнострелковой бригады для принуждения к отходу оказалось достаточно авиации). 11 августа 1941 года немецкие войска заняли Шимск и начали наступление на Новгород. 48-я армия до 12 августа 1941 года ведёт бои в глубине своей обороны, но уже 13 августа 1941 года организованное сопротивление прекратилось, и армия начала отход частью к на восток к Новгороду, частью на север к Батецкой и затем под давлением немецких войск — к Чудово.

13-15 августа 1941 года командование советскими войсками пыталось организовать и осуществить силами 70-й, 237-й и 1-й дивизии народного ополчения контрудар с рубежа реки Луги (южнее Батецкой) во фланг войскам противника, наступавшим на Новгород, однако эти меры результатов не принесли: противник вскрывал намерения советского командования ещё на стадии сосредоточения и наносил удары по и так достаточно ослабленным и деморализованным войскам армии. К двадцатым числам августа армии фактически, как единого войскового объединения, уже не существовало. Часть войск армии вела бои в районе Новгорода, часть пыталась организовать оборону и закрепиться в районе Чудово, после безуспешных попыток отстоять город, с боями отступала в направлениях  Любань — Кириши, и затем к началу сентября 1941 года от Мги к Шлиссельбургу. Ещё одна часть попала в Лужский котёл и выходила из него в район Пушкину.

20 августа 1941 года армия вошла в состав Северного фронта, 23 августа 1941 года армия — в состав Ленинградского фронта.
Брошенная на Ленинград немецкая лавина техники и солдат подминала под себя, обескровленные части Красной армии. Разбив и частично окружив наши дивизии на Лужском оборонительном рубеже 28 августа 1941 года немцам удаётся прорваться по Московскому шоссе через боевые порядки 70-й стрелковой дивизии и захватить Тосно. В книге Л. Г. Виницкого «Бойцы особого фронта: Записки офицера разведки» на основе личных воспоминаниях автора и архивных документов используемых им, описываются действия разведки Ленинградского фронта в период отступления наших частей. Так в книге цитируется радиограмма от начальника разведки 48-й армии: « Противник захватил Сологубовку и к 14 часам находился в 8 километрах южнее Мги. Небольшие отряды продвинулись к Воронову. Войска 48-й армии — 128-я стрелковая дивизия и 21-я танковая дивизия — продолжали отход на северо-восток к Погостью, а 311-я стрелковая дивизия — на Посадников Остров и Кириши. Путь на Мгу оказался открытым…». 
Это были первые отступающие части проходящие через населённые пункты в этих местах.
14 сентября 1941 года управление армии было расформировано, а остававшиеся в распоряжении штаба армии в районе восточнее Шлиссельбурга, остатки войск были переданы в 54-ю армию

Командование

Командующие армией 
 генерал-лейтенант Акимов, Степан Дмитриевич (с 04.08.1941 по 31.08.1941);
 генерал-лейтенант Антонюк, Максим Антонович (с 01.09.1941 по 12.09.1941);

Начальники штаба армии 
 генерал-майор Гусев, Дмитрий Николаевич (с 04.08.1941 по 23.08.1941);
 полковник Орлов С. В. (с 23.08.1941 по 12.09.1941)

Члены Военного совета 
 дивизионный комиссар Куликов, Пётр Николаевич (с 04.08.1941 по 01.09.1941);

Боевой состав 
В различное время в состав армии входили:

 Заградительную службу по охране тыла 48-й армии нёс 9-й погранотряд ПВ НКВД.

Помесячный боевой состав армии

2-е формирование 
 
Управление 48-й армии 2-го формирования сформировано 20 апреля 1942 года на базе управления 28-го механизированного корпуса в составе Брянского фронта В неё вошли 1-я гвардейская стрелковая дивизия, миномётный полк и отдельный инженерный батальон. На 1 июня в своём составе имела 6-ю гвардейскую, 8, 211 и 280-ю стрелковые дивизии, 118-ю и 122-ю стрелковые, 80-ю и 202-ю танковые бригады, артиллерийские и инженерные части и 879-й лёгкий бомбардировочный полк. Войска армии заняли оборону по р. Коробка западнее г. Новосиль. В конце июня-июле 1942 г. они вели тяжёлые оборонительные бои на елецком направлении, в ходе которых отошли на рубеж Большой Малиновец, Залегощь (55 км восточнее г. Орёл), Сетенева, Светитский (30 км западнее г. Ливны) и прочно удерживали его до февраля 1943 г. В феврале 48-я армия перешла в наступление в направлении Малоархангельска; к 23 февраля вышла на рубеж юго-западнее Новосиль, севернее Малоархангельска.

С 13 марта переподчинена Центральному фронту 2-го формирования, в составе которого летом и осенью 1943 г. участвовала в сражении на северном фасе Курской дуги, затем в Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов», освобождении Левобережной Украины (Черниговско-Припятская операция) и юго-западной части Брянской области. Продолжая развивать наступление на гомельском направлении, войска 48-й армии во взаимодействии с 65-й и 61-й армиями к 10 октября полностью очистили от противника левый берег р. Сож и форсировали её южнее Гомеля, завязали бои за город. С 20 октября 1943 г. входила в состав войск Белорусского (с 24 февраля 1944 г. 1-го Белорусского) фронта и до конца первой декады ноября вела бои за расширение и удержание плацдарма на правом берегу р. Сож. С 19 ноября участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной операции. В начале 1944 г. армия проводила частную операцию на Бобруйском направлении, в ходе которой улучшила своё положение.

С 5 апреля переподчинена Белорусскому фронту (2-го формирования), 16 апреля вошла в состав 1-го Белорусского фронта (2-го формирования). Успешно действовала армия в ходе проведения Белорусской стратегической операции. Наступая на Бобруйском направлении, овладела г. Жлобин (26 июня), затем во взаимодействии с 65-й армией разгромила группировку противника, окружённую в районе Бобруйска, и 29 июня освободила этот город. Продолжая наступление на Барановичско-Брестском направлении, 48-я армия во взаимодействии с 65-й и 28-й армиями в ходе трёхдневных боёв разгромила группировку противника в районе г. Барановичи и к концу июля вышла в район южнее Суража. Затем, в августе 1944 года армия прошла с боями около 150 км. В конце августа — начале сентября армия во время Ломжа-Ружанской наступательной операции к 4 сентября вышла на реку Нарев на рубеже Ружаны, Пултуск и первой форсировала её, создав Ружанский плацдарм. С 21 сентября 1944 г. включена во 2-й Белорусский фронт.

В 1945 г. 48-я армия в составе войск 2-го Белорусского, с 11 февраля 3-го Белорусского фронтов участвовала в Восточно-Прусской стратегической операции, в ходе которой её соединения 25 марта вышли к заливу Фришес-Хафф (Висленский), где перешли к обороне. С 1 по 5 мая вела наступательные действия на Балтийском побережье.

В сентябре 1945 г. 48-я армия расформирована, её полевое управление обращено на формирование управления Казанского военного округа.

Состав армии на 1 мая 1945 года 
Стрелковые части:
 29-й стрелковый корпус
 73-я стрелковая дивизия
 102-я стрелковая дивизия
 217-я стрелковая дивизия
 42-й стрелковый корпус
 137-я стрелковая дивизия
 170-я стрелковая дивизия
 399-я стрелковая дивизия
 53-й стрелковый корпус
 17-я стрелковая дивизия
 96-я стрелковая дивизия
 194-я стрелковая дивизия
Части артиллерии:
 3-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва
 7-я гвардейская лёгкая артиллерийская бригада
 22-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада
 8-я гвардейская гаубичная артиллерийская бригада
 68-я пушечная артиллерийская бригада
 392-й корпусной артиллерийский полк
 570-й корпусной артиллерийский полк
 2-й пушечный артиллерийский полк особой мощности
 220-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 479-й миномётный полк
 6-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии
 66-я зенитная артиллерийская дивизия
 1981-й зенитный артиллерийский полк
 1985-й зенитный артиллерийский полк
 1989-й зенитный артиллерийский полк
 1993-й зенитный артиллерийский полк
 1461-й зенитный артиллерийский полк

Бронетанковые и механизированные войска:
 4-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 253-й инженерный танковый полк
 513-й огнемётный танковый полк
 881-й самоходный артиллерийский полк
 1199-й самоходный артиллерийский полк
 1902-й самоходный артиллерийский полк
 271-й отдельный моторизованный батальон особого назначения

Инженерные войска:
 4-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 57-я инженерно-сапёрная бригада
 8-я понтонно-мостовая бригада

Огнемётные части:
 33-й отдельный огнемётный батальон
 142-я отдельная рота ранцевых огнемётов

Войска связи:
 102-й отдельный ордена Александра Невского полк связи

Командование

Командующие армией 
 генерал-майор Самохин, Александр Георгиевич назначен командующим армии в апреле 1942 года, самолёт перевозивший Самохина к месту службы, по ошибке сел в расположение немецких подразделений, Самохин попал в плен;
 генерал-майор Халюзин, Григорий Алексеевич (с 03.05.1942 по 11.02.1943);
 генерал-лейтенант Романенко, Прокофий Логвинович (с 12.02.1943 по 15.12.1944);
 генерал-лейтенант, с 05.05.1945 генерал-полковник Гусев, Николай Иванович (с 15.12.1944 по 09.05.1945);

Начальники штаба армии 
 генерал-майор Бирюзов, Сергей Семёнович (с 03.05.1942 по 04.12.1942);
 генерал-майор Бобков, Михаил Владимирович (с 04.12.1942 по 26.11.1943);
 генерал-майор Глебов, Иван Семёнович (с 26.11.1943 по 09.07.1945);

Члены Военного совета 
 бригадный комиссар Крайнов, Павел Иванович (с 03.05.1942 по 19.05.1942);
 бригадный комиссар, с 06.12.1942 генерал-майор Истомин, Николай Александрович (с 19.05.1942 по 09.05.1945);

Командующие артиллерией армии 
.
 генерал-лейтенант Тимотиевич, Иван Иванович (с 13.09.1944 по __.09.1945);

Боевой состав 
В различное время в состав армии входили:

Помесячный боевой состав армии

Примечания

Ссылки 

 48-я армия
 Перечень № 2 управлений всех армий, округов и флотилий входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 Боевой состав Советской армии части 1-5, 1941—1945
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах

Общевойсковые армии СССР во время Великой Отечественной войны
1-й Белорусский фронт
Участники Браунсбергской операции